Réti Attila (1963) író, könyvkiadó, agrármérnök
 Réti Attila (1964) operaénekes